Pfarrkirche Götzis steht für folgende Kirchengebäude in der Marktgemeinde Götzis, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg:

 Alte Pfarrkirche Götzis
 Neue Pfarrkirche Götzis